

Patronyme

 Conor Hanratty (1981-), dramaturge irlandais ;
 Sammi Hanratty (1995-), actrice américaine ;
 Terry Hanratty (1948-), ancien joueur américain de football américain.

Patronyme irlandais